Mathare (Nairobi), een grote sloppenwijk van Nairobi in Kenia
Mathare United, de profvoetbalclub van Mathare in Nairobi
Mathare Youth Sports Association, een ontwikkelingshulporganisatie in Mathare in Nairobi